Dit is een lijst van planetoïden 22601-22700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (22601) - || 1998 HD124|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (22602) - || 1998 HX124|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (22603) Davidoconnor || 1998 HK133|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (22604) - || 1998 HG138|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (22605) Steverumsey || 1998 HH147|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (22606) - || 1998 HK148|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (22607) - || 1998 HD149|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (22608) - || 1998 JP1|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (22609) - || 1998 JT1|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (22610) - || 1998 JK4|| 6 mei 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (22611) Galerkin || 1998 KB || 17 mei 1998 || P. G. Comba
|-
| (22612) - || 1998 KT3|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (22613) - || 1998 KP4|| 22 mei 1998 || LONEOS
|-
| (22614) - || 1998 KA6|| 24 mei 1998 || Spacewatch
|-
| (22615) - || 1998 KB6|| 24 mei 1998 || Spacewatch
|-
| (22616) - || 1998 KG7|| 23 mei 1998 || LONEOS
|-
| (22617) - || 1998 KH7|| 23 mei 1998 || LONEOS
|-
| (22618) - || 1998 KK9|| 28 mei 1998 || Kleť
|-
| (22619) Ajscheetz || 1998 KJ10|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (22620) - || 1998 KZ26|| 23 mei 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (22621) Larrybartel || 1998 KO28|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (22622) Strong || 1998 KV32|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (22623) Fisico || 1998 KR34|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (22624) - || 1998 KS34|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (22625) Kanipe || 1998 KB36|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (22626) Jengordinier || 1998 KS37|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (22627) Aviscardi || 1998 KM39|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (22628) Michaelallen || 1998 KV39|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (22629) - || 1998 KF40|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (22630) Wallmuth || 1998 KH45|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (22631) Dillard || 1998 KV47|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (22632) DiNovis || 1998 KG64|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (22633) Fazio || 1998 KK64|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (22634) - || 1998 MN7|| 22 juni 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (22635) - || 1998 MZ11|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (22636) - || 1998 MV13|| 25 juni 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (22637) - || 1998 MR22|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (22638) - || 1998 MS31|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (22639) - || 1998 MP32|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (22640) - || 1998 MJ34|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (22641) - || 1998 MX34|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (22642) - || 1998 NV || 15 juli 1998 || Spacewatch
|-
| (22643) - || 1998 OB3|| 20 juli 1998 || ODAS
|-
| (22644) Matejbel || 1998 OZ4|| 27 juli 1998 || P. Pravec, U. Babiaková
|-
| (22645) - || 1998 OT6|| 26 juli 1998 || LONEOS
|-
| (22646) - || 1998 OB8|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (22647) - || 1998 OR8|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (22648) - || 1998 OG9|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (22649) - || 1998 OD12|| 27 juli 1998 || J. Broughton
|-
| (22650) - || 1998 OG12|| 29 juli 1998 || J. Broughton
|-
| (22651) - || 1998 QW || 19 augustus 1998 || NEAT
|-
| (22652) - || 1998 QV1|| 19 augustus 1998 || NEAT
|-
| (22653) - || 1998 QW2|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22654) - || 1998 QA5|| 22 augustus 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (22655) - || 1998 QC7|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22656) - || 1998 QV7|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22657) - || 1998 QN8|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22658) - || 1998 QQ8|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22659) - || 1998 QW11|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22660) - || 1998 QB16|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22661) - || 1998 QP17|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22662) - || 1998 QL18|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22663) - || 1998 QV19|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22664) - || 1998 QY22|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22665) - || 1998 QL23|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22666) - || 1998 QE24|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22667) - || 1998 QA26|| 25 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (22668) - || 1998 QF26|| 26 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (22669) - || 1998 QX32|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22670) - || 1998 QO35|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22671) - || 1998 QL36|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22672) - || 1998 QV37|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22673) - || 1998 QR38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22674) - || 1998 QF39|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22675) - || 1998 QZ39|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22676) - || 1998 QS41|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22677) - || 1998 QY41|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22678) - || 1998 QB42|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22679) - || 1998 QJ42|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22680) - || 1998 QB44|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22681) - || 1998 QL44|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22682) - || 1998 QU47|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22683) - || 1998 QB48|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22684) - || 1998 QO50|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22685) - || 1998 QL51|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22686) - || 1998 QL53|| 20 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (22687) - || 1998 QJ64|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22688) - || 1998 QB77|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22689) - || 1998 QQ84|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22690) - || 1998 QU96|| 19 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (22691) - || 1998 QD99|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (22692) Carfrekahl || 1998 QE99|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (22693) - || 1998 QF102|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (22694) - || 1998 QF104|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (22695) - || 1998 QQ104|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (22696) - || 1998 QT105|| 25 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (22697) Mánek || 1998 RM || 7 september 1998 || L. Šarounová
|-
| (22698) - || 1998 RA5|| 10 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (22699) - || 1998 RU22|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (22700) - || 1998 RP37|| 14 september 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten